

Astronomia 
 Sus-Khotin Corona – struttura geologica della superficie di Venere

Cinema 
 Sus – film di Robert Heath (2010)

Codici 
 SUS – codice aeroportuale IATA dello Spirit Of Saint Louis Airport di Saint Louis (Stati Uniti d'America)
 sus – codice ISO 639-3 della lingua susu

Cucina 
 sūs – bevanda araba a base di liquirizia

Persone 

 Martin Sus – calciatore ceco

Sigle 
 SUS – Single UNIX Specification
 SUS – Software Update Services, software della Microsoft

Storia 
 Sus o Susa – antica città elamita e persiana (odierna Shush)
 Diocesi di Sus – antica sede della Chiesa d'Oriente
 Sus al-Aqsa o Sus al-Aksa – antica nordafricana (presso l'odierna Tangeri)

Geografia

Azerbaigian 
 Sus – località (Laçın)

Francia 
 Sus – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici (Nuova Aquitania)
 Sus-Saint-Léger – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Alta Francia)

Iran 
 Sus – località nella provincia di Boyinzahra (Qazvin)

Marocco 
 Sūs o Sous – regione geografica (Souss-Massa)

Svizzera 
 Süs – antico nome tedesco di Susch, ex comune ora frazione del comune di Zernez nella regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Canton Grigioni)

Zoologia 
 Sus – genere della famiglia Suidae